Појам Брајтон може да се односи на:
Брајтон, град у Уједињеном Краљевству
Брајтон (Алабама), град у САД у савезној држави Алабама
Брајтон (Онтарио), општину у Канади у покрајини Онтарио